Dieser Artikel listet die Ergebnisse des Alpinen Skiweltcups auf.

Herren

Gesamtweltcup 
 Seit der Saison 1967 mit 57 Austragungen

Bestenliste Gesamtweltcup 
Stand: nach der Saison 2022/23

Bestenliste Gesamtweltcup pro Nation 
 Hierbei handelt es sich um sämtliche Top 3 Gesamtweltcup-Platzierungen der Sportler aus einer Nation, nicht um den Nationencup.
Stand: nach der Saison 2022/23

Die deutlichsten Entscheidungen im Gesamtweltcup der Herren 
(Tabelle endet mit der letzten Eintragung unterhalb von 66 %)

Die knappsten Entscheidungen im Gesamtweltcup der Herren 
(Tabelle endet mit der ersten Eintragung unterhalb von 98 %)

U23-Weltcup 
 Seit der Saison 2012/13 mit 10 Austragungen

Bestenliste U23-Weltcup 
Stand: nach der Saison 2022/23

Bestenliste U23-Weltcup pro Nation 
Stand: nach der Saison 2022/23

Slalomweltcup 
 Seit der Saison 1967 mit 56 Austragungen

Bestenliste Slalomweltcup 
Stand: nach der Saison 2021/22

Riesenslalomweltcup 
 Seit der Saison 1967 mit 57 Austragungen

Bestenliste Riesenslalomweltcup 
Stand: nach der Saison 2022/23

Super-G-Weltcup 
 Seit der Saison 1985/86 mit 38 Austragungen

Bestenliste Super-G-Weltcup 
Stand: nach der Saison 2022/23

Abfahrtsweltcup 
 Seit der Saison 1967 mit 57 Austragungen

Bestenliste Abfahrtsweltcup 
Stand: nach der Saison 2022/23

Kombinationsweltcup 
 Seit der Saison 1975/76 mit 42 Austragungen

Parallelweltcup 
 Seit der Saison 2019/20 mit 3 Austragungen

Damen

Gesamtweltcup 
 Seit der Saison 1967 mit 56 Austragungen

Bestenliste Gesamtweltcup 
Stand: nach der Saison 2021/22

Bestenliste Gesamtweltcup pro Nation 
Stand: nach der Saison 2021/22
 Hierbei handelt es sich um sämtliche Top 3 Gesamtweltcup-Platzierungen der Sportlerinnen aus einer Nation, nicht um den Nationencup.

Die deutlichsten Entscheidungen im Gesamtweltcup der Damen 
(Tabelle endet mit der letzten Eintragung unterhalb von 66 %)

Tina Maze hat sowohl in relativen wie absoluten Zahlen den größten Vorsprung erreicht. Den zweitgrößten Punktevorsprung in absoluten Zahlen, nämlich 849 Punkte, erzielte im Winter 2018/19 Mikaela Shiffrin mit 2.204 Punkten vor Petra Vlhová mit 1.355 Punkten.Dies war aber relativ nicht so viel: Vlhová erreichte damit 61,48 % von Shiffrins Punkten.

Die knappsten Entscheidungen im Gesamtweltcup der Damen 
(Tabelle endet mit der ersten Eintragung unterhalb von 98 %)

U21-Weltcup 
 Seit der Saison 2012/13 mit 11 Austragungen

Bestenliste U21-Weltcup 
Stand: Saisonende 2022/23

Bestenliste U21-Weltcup pro Nation 
Stand: Saisonende 2022/23

Slalomweltcup 
 Seit der Saison 1967 mit 56 Austragungen

Bestenliste Slalomweltcup 
Stand: nach der Saison 2021/22

Riesenslalomweltcup 
 Seit der Saison 1967 mit 56 Austragungen

Bestenliste Riesenslalomweltcup 
Stand: nach der Saison 2021/22

Super-G-Weltcup 
 Seit der Saison 1985/86 mit 37 Austragungen

Bestenliste Super-G-Weltcup 
Stand: nach der Saison 2021/22

Abfahrtsweltcup 
 Seit der Saison 1967 mit 56 Austragungen

Bestenliste Abfahrtsweltcup 
Stand: nach der Saison 2021/22

Kombinationsweltcup 
 Seit der Saison 1975/76 mit 41 Austragungen

Parallelweltcup 
 Seit der Saison 2019/20 mit 3 Austragungen

Nationen 
Der Nationencup besteht seit der Gründung des Alpinen Skiweltcups und umfasst alle Weltcuppunkte, die in einer Rennsaison von allen Rennläuferinnen und Rennläufern einer Nation gewonnen wurden. Dazu gehören in manchen Jahren Punkte aus Parallelrennen und Mannschaftswettbewerben, die nur zum Nationencup – aber nicht zum Gesamtweltcup oder einem Disziplinenweltcup – zählten.

Erfolgreichste Nation ist mit 42 Siegen Österreich, das von 1990 bis 2019 30-mal in Folge den Nationencup gewonnen hat und nie schlechter als Zweiter war. Nur zwei weitere Nationen konnten jemals den Nationencup gewinnen: die Schweiz (10-mal, zuletzt 2021) und Frankreich (5-mal, zuletzt 1972). Auch den Punkterekord hält Österreich mit 17.927 Punkten aus der Saison 1999/2000.

Sieger und weitere Platzierte 

Anmerkungen:
 Für jene Saisonen, in denen die Reihenfolge im Nationencup von der in den FIS- und Ski-db-Datenbanken genannten Reihung abweicht (z. B. weil dort zum Nationencup zählende Parallelrennen nicht berücksichtigt sind oder Rennläufer unter falscher Nationalität geführt werden), sind weitere Belege angegeben.
 Auf eine Punkteangabe wurde für die ersten Jahrzehnte verzichtet, da sich die genauen Punktezahlen in den Online-Datenbanken und weiteren Belegen teilweise stark unterscheiden (die Gründe hierfür können beispielsweise ebenfalls nicht berücksichtigte Parallelrennen oder falsche Nationalität sein).

Bestenliste 
Stand: Saisonende 2020/21

Weblinks 
 Offizielle Website des Alpinen Skiweltcups

Einzelnachweise 

Alpiner Skiweltcup